Les Masters de snooker 1985 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés.

Déroulement 
Cliff Thorburn remporte son deuxième titre aux dépens de Doug Mountjoy qu'il bat 9 manches à 6.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1985
Snooker en 1985
Sport en janvier 1985
Sport en février 1985
1985